Verrucariaceae är en familj av svampar. Verrucariaceae ingår i ordningen Verrucariales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Verrucariaceae